Данильево — название населённых пунктов:

Россия 
 Данильево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Данильево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.